Guy Hersant (1919-2011), homme politique français ;
 Guy Hersant (1949-), photographe français.